Изборник — памятник древнерусской литературы, рукописный сборник.

 Изборник духовного характера — «соборник» назидательного и житийного содержания, читавшийся на «соборе» монахов.
 Изборник энциклопедического характера — «сборник».

См. также 
 Изборник Святослава
 Измарагд (XIII—XIV века)
 Изборск
 «Тонмунсон» (Восточный изборник) — корейская антология на ханмуне (1478—1481).
 «Монгольский обыденный изборник»
 «Египтологический изборник»
 Энциклопедия
 Сборник

Примечания